Kuglački klub "Pula" (KK Pula; Pula) je muški kuglački klub iz Pule, Istarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "3. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Zapad - PGŽ-Istra", ligi četvrtog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
Organizirano kuglanje u Puli započinje početkom 1950.ih godina. Prvi registrirani klub je bio "Bratstvo Elektroistra", osnovan 1952. godine, te je jedan od prvih kuglačkih klubova u Istri. Klub je kasnije skratio naziv u "Elektroistra".  
Osamostaljenjem Hrvatske, 1991. godine, KK "Elektroistra" ligaški nastupa pretežno u ligama Hrvatske kuglačke regije - Zapad. 1990.-ih je "Elekreoistra" bila član "1. B hrvatske lige" (skupina "Zapad", odnosno "Jug - Zapad"). Od 2014. godine klub se naziva KK "Pula".  
Za nastupe i treninge "Pula" koristi kuglanu u sklopu pulske dvorane Dom sportova Mate Parlov.

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKL - Zapad
 prvak: 1999./2000. 

 3. HKL - Zapad
 prvak: 2002./03., 2005./06.  
 doprvak: 2013./14. (Rijeka / Istra)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Pula

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Pula 
 aplikacija.kuglanje.hr, Pula 
 aplikacija.kuglanje.hr, Pula - 810107 (Kuglački savez Istarske županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB PULA PULA

Izvori 
 
 istrapedia.hr, kuglanje, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istra.lzmk.hr, kuglanje, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istra-sport.hr, Kuglanje, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istra.lzmk.hr, Savez sportova Grada Pule,, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB PULA PULA 
 fininfo.hr, KUGLAČKI KLUB "PULA" PULA 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "PULA" PULA 
 companywall.hr, KUGLAČKI KLUB "PULA" PULA 
 local.infobel.com.hr, KUGLAČKI KLUB ELEKTROISTRA PULA 
  

Hrvatski kuglački klubovi
Šport u Puli
Športski klubovi u Istarskoj županiji